Gravedonesi – abitanti di Gravedona ed Uniti
Gravedonesi – abitanti di Gravedona